

Persone

Altro 
Olsen Brothers – duo musicale danese